Die Suburban Collection Motor City Open 2005 fanden vom 25. bis 30. Oktober 2005 in Detroit, Michigan, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 33.750 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war Grégory Gaultier, der nicht erneut teilnahm. Im Endspiel setzte sich der topgesetzte Jonathon Power gegen John White mit 11:2, 11:7 und 11:6 durch. Dies war Powers 37. Titelgewinn auf der PSA World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Michael Joint einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2005/06
2005